Зернешть () — місто в Румунії, у повіті Брашов.
 Зернешть () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Зернешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Зернешть.
 Зернешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Жорешть.
 Зернешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мелурень.
 Зернешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лепушата.